Енн Форрест Белл (; нар. 29 квітня 1938) — британська акторка. Найбільш відома за роллю Маріон Джеферсон у серіалі «Тенко». Дружина актора Роберта Ленга.

Вибрана фільмографія 
 1959 — Сон літньої ночі (анімаційний фільм) / A Midsummer night's dream — Гермія (голос)
 1961 — Месники (телесеріал) / The Avengers — Барбара Ентоні
 1962 — Таємниці Едгара Воллеса: Квартира номер два / Edgar Wallace Mysteries: Flat Two — Сьюзен
 1963 — Джейн Ейр (телесеріал) / Jane Eyre — Джейн Ейр
 1964 — Зупинка назавжди / Stopover Forever — С'ю Чемберс
 1965 — Будинок жахів доктора Терора / Dr. Terror's House of Horrors — Енн Роджерс
 1965—1967 — Святий (телесеріал) / The Saint — Марджорі Норт
 1966 — 451 градус за Фаренгейтом / Fahrenheit 451 — Доріс (в титрах не вказана)
 1966 — Відьми / The Witches — Саллі Бенсон
 1967 — Сер, з любов'ю / To Sir, with Love — місіс Даре
 1967 — Затінена кімната / The Shuttered Room — Мері Вайтлі, мати Сюзанни
 1968 — Шерлок Холмс: Знак чотирьох / Sherlock Holmes: Sign of Four — Мері Морстен
 1969 — Розрахунок / The Reckoning — Розмарі Марлер
 1971 — Статуя / The Statue — Пат Демарест
 1977 — Привид (телефільм) / Spectre — Анітра
 1978 — Загублені хлопчики (мінісеріал) / The Lost Boys — Сільвія Левелін-Девіс
 1981—1984 — Тенко (телесеріал) / Tenko — Маріон Джеферсон
 1983 — Чемпіони / Champions — Вальда Ембірікос
 1988 — Крістабель (мінісеріал) / Christabel — місіс Бартон
 1993 — Пуаро Агати Крісті: Невдаха / Agatha Christie's Poirot: The Underdog — леді Аствелл
 1996 — Коли прийде субота / When Saturday Comes — Сара Мюїр
 1997 — Крижаний будинок (мінісеріал) / The Ice House — Моллі Філіпс
 1997 — Жінка в білому (мінісеріал) / The Woman in White — місіс Ріду
 1998 — Земля дівчат / The Land Girls — мати Філіппа
 2000 — На віллі / Up at the Villa — Беріл Брайсон
 2001 — Убивства в Мідсомері / Midsomer Murders — Шеррі Белкомб
 2002 — Сага про Форсайтів (мінісеріал) / The Forsythe Saga — Естер Форсайт
 2005 — Останній кат / The Last Hangman — Вайолет Ван Дер Елст

Примітки

Посилання 
 
 Photo from 1963 BBC adaptation of Jane Eyre 

Акторки Великої Британії